El término housekeeping (‘limpieza y arreglo del hogar’ en inglés) puede referirse a varias cosas:

 gen housekeeping o gen constitutivo es el gen que se expresa de manera constitutiva (o sea, que se expresa siempre) en todos los tejidos. Se trata de los genes encargados del metabolismo básico de la célula involucrados en el buen funcionamiento celular.
 Housekeeping (1980) es el título de la segunda novela de la escritora estadounidense Marilynne Robinson.
 Housekeeping (1987), versión fílmica de la novela, protagonizada por la actriz Christine Lahti.
 Housekeeping (2001), cortometraje cómico escrito y dirigido por Janeane Garofalo.
 Housekeeping es el nombre del sistema de administración del juego Habbo Hotel (2000).
 Hotel housekeeper, es el nombre en inglés para denominar a las camareras de piso.